Fatululic (Fatululik, Fatu-Lulik, ) steht für:

 eine osttimoresische Aldeia im Suco Balibo Vila, siehe Balibo Vila
 ein osttimoresisches Verwaltungsamt in der Gemeinde Cova Lima, siehe Fatululic (Verwaltungsamt)
 ein osttimoresischer Suco im Verwaltungsamt Fatululic, siehe Fatululic